Naruse bezeichnet:
 Naruse (Klan), japanisches Adelsgeschlecht

Naruse ist der Familienname folgender Personen:
 Naruse Jinzō (1858–1919), japanischer Erzieher
 Kaichi Naruse (* 1988), japanischer Skilangläufer
 Naruse Mikio (1905–1969), japanischer Regisseur
 Nobu Naruse (* 1984), japanischer Skilangläufer
 Shumpei Naruse (* 2001), japanischer Fußballspieler
 Yoshihiro Naruse (* 1949), japanischer Bassist